Liste de réalisateurs mexicains :
José Agustin
Alfonso Arau
Sabina Berman
Carlos Bolado
Luis Buñuel
René Cardona Jr.
Juan Mora Catlett
Felipe Cazals
Alfonso Cuarón
Guillermo del Toro
Fernando Eimbcke
Amat Escalante
Emilio Fernández
Raúl Fernández
Jorge Fons
Emilio Gómez Muriel
Alberto Gout 
Juan José Gurrola 
Alejandro González Inárritu
Julián Hernández
Roberto Aldo Lopez Simon
Luis Mandoki
Gilberto Martínez Solares
Ramón Novarro
Tomás Pérez Turrent
Carlos Reygadas
Arturo Ripstein
Ismaël Rodriguez
Adela Sequeyro
Miguel Zacarías

réalisateurs
réalisateurs
réalisateurs